Игорь Константинович Шхвацабая (1928 год, Саратов, СССР — 1988 год, Москва, СССР) — советский , , академик АМН СССР (1980).

Биография 

Родился в Саратове в 1928 году, в семье врачей. Отец, К. Я. Шхвацабая (1896—1960) — терапевт, профессор, главный терапевт МЗ РСФСР.

В 1952 году — окончил 1-й ММИ, в 1958 году — аспирантуру при Институте терапии АМН СССР, где работал с 1952 по 1964 годы.

С 1964 по 66 годы — руководитель секции отдела сердечно-сосудистых заболеваний ВОЗ (Женева).

В 1966 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Значение нервного фактора в происхождении инфаркта миокарда у человека и экспериментальных некрозов сердечной мышцы», в 1968 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1966 года и до конца жизни работал в Институте кардиологии имени А. Л. Мясникова (сейчас это Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии): заместитель директора по научной работе (1966—1968), директор (1968—1988), одновременно — заместитель генерального директора Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР (1975—1988).

В 1974 году — избран членом-корреспондентом, а в 1980 году — академиком АМН СССР.

Умер в 1988 году в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище, там же где и отец.

Научная деятельность 

Специалист в области терапии, кардиологии.

Автор свыше 300 научных работ, в том числе 5 монографий, посвященных различным аспектам сердечно-сосудистой патологии. Изучал роль неврогенных факторов в развитии атеросклероза, этиологии и патогенезе ишемической болезни сердца, вопросы терапии артериальной гипертонии и других.

Один из участников разработки теоретических основ и системы восстановительного лечения и реабилитации при инфаркте миокарда.

Одним из первых начал изучение патогенетических и лечебных аспектов начальной стадий гипертонической болезни. Провел серию комплексных исследований гемодинамики и сформулировал оригинальные представления об основных патогенетических факторах в периоды становления и стабилизации гипертонической болезни.

Являлся председателем Московского научного общества кардиологов, редактором редотдела «Кардиология» БМЭ, экспертом ВОЗ.

Сочинения 
 Экспериментальные некрозы миокарда, М., 1963 (совм. с др.);
 Значение нервного фактора в происхождении инфаркта миокарда у человека и экспериментальных некрозов сердечной мышцы, дисс., М., 1965;
 Ишемическая болезнь сердца, М., 1975;
 Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний, М., 1977 (ред. совм. с др.);
 Реабилитация больных ишемической болезнью сердца, М.,1978 (совм. с др.);
 Гиперальдостеронизм и артериальная гипертония, М., 1984 (совм. с Чихладзе Н. М.).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 медали
 Премия имени С. П. Боткина АМН СССР (1975) — за монографию «Ишемическая болезнь сердца»

Примечания 

Выпускники 1-го МГМУ
Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии
Похороненные на Новодевичьем кладбище